Георг Альбрехт () — имя нескольких германских правителей и принцев:* 
 Георг Альбрехт Остфрисландский (1690—1734) — князь Остфрисландии.
 Георг Альбрехт Саксен-Вейсенфельский (1695—1739) — герцог Саксен-Вейсенфельс-Барбиский. См. также 
 Альбрехт, Георг фон (1891—1976) — немецкий композитор